Frechoso y San Frechoso son términos que pueden referirse a:
 La forma popular en Asturias de referirse a San Fructuoso. Otra interpretación etimológica lo hace significar "sobre el molino frío"; mientras que a San Fructuoso, como a San Frutos, lo hace significar "sobre el arroyo del molino".
 San Felechoso, derivación fonética de San Frechoso, identificado popularmente como el santo de los helechos.
 Al menos tres topónimos asturianos:
 San Frechoso, lugar de la parroquia de Olloniego, concejo de Oviedo, Asturias.
 San Frechoso, aldea del concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias.
 San Frechoso, nombre popular y tradicional de la aldea y parroquia de San Fructuoso en el concejo de Tineo.
 El antiguo señorío de Frechoso o El Frechoso, vinculado a los Téllez Girón.
 El apellido Frechoso.
 El apellido San Frechoso.

Notas